Трудниця — річка в Україні, ліва притока Тисмениці
 Трудниця — річка в Білорусі, права притока Свольної